Jungfrauenkirche steht für

 Selige-Jungfrau-Maria-Kirche, zu Ehren des Glaubensinhaltes der Jungfräulichen Geburt Mariens
 Elftausend-Jungfrauen-Kirche, zu Ehren der Ursula von Köln und Gefährtinnen (21. Oktober, 28. Januar, 4. Juli)